Friedhof Altglienicke ist der verkürzte Name für zwei verschiedene Friedhöfe im Bezirk Treptow-Köpenick, Ortsteil Altglienicke:

 der Evangelische Friedhof Altglienicke (Straße Am Alten Friedhof) von 1884
 der Städtische Friedhof Altglienicke (Schönefelder Chaussee) von 1911